Senja steht für:

 Senja, norwegische Insel
 Senja (Kommune), norwegische Kommune
 Senja (Vorname), weiblicher Vorname

Schiffe:
 Senja (Schiff, 1937), norwegisches Fischereischutzschiff
 Senja (Schiff, 1938), norwegisches Frachtschiff
 Senja (Schiff, 1966), norwegisches Frachtschiff
 Senja (Schiff, 1997), norwegisches Frachtschiff